Tanpopo – gruppo musicale giapponese
 Tanpopo – romanzo del 1964 di Yasunari Kawabata
 Tanpopo – dorama trasmesso tra il 1973 e il 1978
 Tampopo (Tanpopo) – film del 1985 diretto da Jūzō Itami